Latijnse muntunie, een 19e-eeuwse poging om verscheidene Europese munten in één munteenheid overeen te brengen
 Leeds Metropolitan University, een universiteit in de Engelse stad Leeds
 Liaoning Medical University, een Chinese medische universiteit
 London Metropolitan University, een universiteit in de Engelse stad Londen
 Loyola Marymount University, een katholieke universiteit in de Amerikaanse staat Californië
 Ludwig Maximilians-Universiteit, een universiteit in de Duitse stad München